D47 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un croiseur léger de Classe Danae de la Royal Navy ;
 , un croiseur léger de Classe Town de la Royal Australian Navy.

Médecine 
 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue, d'après la classification internationale des maladies.

Signalisation 
 Signalisation des sections à péage en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres